Barbarian steht für:

 Barbarian (Spieleserie), zweiteilige Computerspielreihe des Unternehmens Palace Software
 Barbarian (Psygnosis), zwei Computerspiele des Unternehmens Psygnosis
 Barbarian (Film), US-amerikanisch-rumänischer Barbarenfilm aus dem Jahr 2003
 Barbarian (2022), US-amerikanischer Horrorfilm von Zach Cregger aus dem Jahr 2022
 Ein Ringname des Wrestlers Sione Vailahi, siehe The Barbarian
 Barbarian FC, eine Rugbymannschaft

Barbarians steht für:

 Den englischen Titel der von Netflix produzierten Fernsehserie Barbaren
 The Barbarians, eine Rockband

Siehe auch:

 Barbar (Begriffsklärung)
 Barbarez
 Barbarin
 Barbaro (Begriffsklärung)
 Barbarus